CHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chilas (Pakistan)
 chb – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chibcha